Estes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dwayne Estes
 Richard Estes